Wahlkreis 123 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 123
 Landtagswahlkreis 123